Havana, de hoofdstad van Cuba

In de VS:
Havana (Arkansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arkansas
Havana (Florida), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Florida
Havana (Illinois), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Illinois
Havana (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
Havana (North Dakota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat North Dakota
Havana (Texas), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas

Overig:
Havana (Camila Cabello), een muzieknummer
Havana (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1990
Havana (konijn), een konijnenras
Havana Gilla, de titel van een stripverhaal van De Kiekeboes. 
Danscafé Havana, een voormalige Amsterdamse homo-uitgaansgelegenheid